El Torneig de 's-Hertogenbosch 2022, oficialment conegut com a Libéma Open 2022 és una competició tennística disputada sobre gespa que pertany a les sèries 250 del circuit ATP masculí i als WTA 250 de la WTA femenina. La 31a edició del torneig es va celebrar entre el 4 i el 12 de juny de 2022 al Autotron Park de 's-Hertogenbosch, Països Baixos.

El tennista neerlandès Tim van Rijthoven va aconseguir el primer títol individual del seu palmarès quan tan sols disputava el seu segon torneig del circuit i encara no havia aconseguit cap victòria.

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre individual femení

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles femenins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial  
 
 
 
 

2022
ATP Tour 2022
WTA Tour 2022